Augustin Mouchot (1825-1912), ingénieur et enseignant français ;
 Claude Mouchot, professeur d'économie français ;
 Louis Mouchot (1830-1891), peintre français.

Voir aussi
 Rue Augustin-Mouchot à Paris.